Список видів роду міканія:

Список, який містить 247 визнаних видів роду міканія (Mikania), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Mikania на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Mikania на сайті «International Plant Names Index» 
 Mikania на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Mikania на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Mikania на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
міканія
міканія